Afiste Minima (gr. Αφήστε Μήνυμα)), är ett album av den grekiske artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 2001.

Låtlista
 Afiste Minima - Αφήστε Μήνυμα
 Gia Proti Mou Fora - Για Πρώτη Μου Φορά
 Me Poio Skeptiko - Με Ποιό Σκεπτικό
 Enas Katharos Egoismos - Ένας Καθαρός Εγωισμός
 Parapono - Παράπονό Μου
 Oso Zo - Όσο Ζω
 Esi I Mia - Εσύ Η Μία
 Aggeloudi Mou - Αγγελούδι Μου
 Mavra Matia - Μαύρα Μάτια
 Tha Ziso Opos Thelo - Θα Ζήσω Όπως Θέλω
 Triti Porta - Τρίτη Πόρτα
 Afto Pou Ksero - Αυτό Που Ξέρω
 Paraisthiseis - Παραισθήσεις
 Ti Thelo Na Sou Po - ι Θέλεις Να Σου Πω
 Amfivallo - Αμφιβάλλω
 Ta Hromata Tou Deilinou - Τα Χρώματα Του Δειλινού

Musikalbum 2001
Grekiska musikalbum